Mandal (gemeente), een voormalige gemeente in de toenmalige Noorse provincie Vest-Agder
 Mandal (plaats), hoofdplaats van deze gemeente, nu in de gemeente Lindesnes in de provincie Agder